— самая южная провинция Вьетнама. Административный центр провинции — город Камау (Cà Mau) — находится в 1319 км от Ханоя  и в 244 км от Хошимина  (это по прямой; на поезде или автомобиле дистанция значительно больше).

География 
С запада омывается Сиамским заливом, с юго-востока — Южно-Китайским морем. Мыс Камау — самая южная точка Вьетнама. Нулевой километр дорог отсчитывается от деревни Соммуй. До постройки дороги связь с деревней была только по 120-километровому водному каналу.

Климат 
Климат субэкваториальный муссонный.

Административное деление 

Провинция Камау подразделяется на:
 город провинциального подчинения Камау
 8 уездов:
 Дамзой (Đầm Dơi)
 Нгокхьен (Ngọc Hiển)
 Кайныок (Cái Nước)
 Чанвантхой (Trần Văn Thời)
 Уминь (U Minh)
 Тхойбинь (Thới Bình)
 Намкан (Năm Căn)
 Футан (Phú Tân)

Экономика 

Основа экономики — производство морепродуктов, в основном креветок и пангасиуса). 

Провинция Камау является крупным экспортёром креветок.

Достопримечательности 
Мангровые леса покрывают большую часть провинции. Есть три заповедника и один национальный парк на мысе Камау.

Примечания 

Провинции Вьетнама